Le terme Rand peut désigner :
 L'aéroport Rand, aéroport sud-africain situé en périphérie de Johannesbourg.
 Le rand, monnaie officielle de l’Afrique du Sud.
 La périphérie bruxelloise, appelée Rand en néerlandais
 rand(), la fonction standard en C de génération de nombres pseudo-aléatoires.
 La formule Rand de la représentation syndicale au Canada.

Personnes 
 Austin Loomer Rand (1905-1982), zoologiste canadien.
 Ayn Rand (1905-1982), philosophe et romancière américaine connue pour sa philosophie, l’objectivisme.
 Ivan Rand (1884-1969), juge canadien qui a introduit la formule Rand.
 John Rand, (1871-1940), acteur américain.
 Rand al'Thor, personnage de la série littéraire La Roue du temps de Robert Jordan (1948-2007).
 Sally Rand (1904-1979), actrice et danseuse américaine.

Lieux 
Rand (Virginie-Occidentale)

Sigle 

 projet RAND (RAND Project), groupe de scientifiques américains, prédécesseur de la Rand Corporation (RAND est l'acronyme de esearch  evelopment).
 RAND Corporation, laboratoire d'idées américain.
 RAND (Reasonable and Non Discriminatory Licensing), type de brevet.

Homonymie de patronyme